La guerre de Succession de Pologne peut désigner :
 celle de 1587-1588 ;
 celle de 1733-1738.

Voir aussi